Николай Веретенников:
 Веретенников, Николай Владимирович (1911—?) — советский работник сельского хозяйства, управляющий отделением совхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Веретенников, Николай Иванович (1871—1955) — русский советский педагог, писатель.